НФ может обозначать:
 Научная фантастика.
 .

См. также 
 NF